Belfast – stolica Irlandii Północnej
 Belfast – polska marka piwa
 Belfast - film z 2021 

Miejscowości w USA:
 Belfast – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Belfast – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Belfast – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Belfast – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
Gminy w USA:
 Belfast (ang. Belfast Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Belfast (ang. Belfast Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Belfast (ang. Belfast Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton